Леньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Леньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара